La viande maigre est un mélange de fruits secs hachés, d'alcools distillés et d'épices, et parfois de suif de bœuf, de viande de bœuf ou de venaison. À l'origine, la viande maigre contenait toujours de la viande. De nombreuses recettes modernes contiennent du suif de bœuf, bien que du  (graisse) végétal soit parfois utilisé à sa place. On trouve des variantes de la viande maigre en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Europe du Nord, en Irlande, en Afrique du Sud, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Dans d'autres contextes, le terme « viande maigre » désigne la viande hachée ou moulue.

Notes et références 

Viande